Часть:
 Часть — подмножество, доля чего-либо целого.
 Часть — название районов (административных частей) Москвы до 1917 года.
 Воинская часть — организационно самостоятельная боевая, учебная и административно-хозяйственная единица в Вооружённых сил Российской империи, СССР и России.
 Войсковая часть — условное (открытое) наименование формирования, используемое с цифровым индексом воинской части, корабля, управления соединения (корпус, дивизия, бригада), управления объединения и учреждения Вооружённых Сил и других «силовых» ведомств.